Ел Пијалито има више значења:

 Ел Пијалито (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Пијалито (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику